Stati Uniti d'America
 Monte Aspen – monte del Colorado
 Monte Aspen – monte del Wyoming